Jan Morks ist der Name von

* Jan Morks (Jazzmusiker) (1925–1984), niederländischer Jazzmusiker
 Jan Morks (Komponist) (1865–1926), niederländischer Komponist und Leiter eines Musikkorps